Дорохова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Дорохова, Полина Михайловна (род. 1938) — оперная певица, народная артистка Казахстана.
 Дорохова, Татьяна Владимировна — российская театральная актриса.